Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу Стаббс вирішила не брати участі.
Реймонд грала в парі з Лізель Губер, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли 1-ші сіяні Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Aegon International, парний розряд
2011